Espen Andersen peut faire référence à plusieurs personnes :
 Espen Andersen (1961), un coureur norvégien du combiné nordique
 Espen Andersen (1993), un coureur norvégien du combiné nordique